Viitajärvi kan syfta på ett antal insjöar

Sverige
Viitajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Viitajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (10,7 ha)
Viitajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, väster om Juoksengi), sjö i Övertorneå kommun,  (9,62 ha)

Finland
Viitajärvi (sjö i Lappland),  (49 ha)
Viitajärvi (sjö i Mellersta Österbotten),  (15,18 km²)
Viitajärvi (sjö i Norra Karelen), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn